L'hexane est le composé chimique de formule brute , un alcane.

On en connaît cinq isomères :
 le n-hexane ;
 le 2,2-diméthylbutane ;
 le 2,3-diméthylbutane ;
 le 2-méthylpentane ;
 le 3-méthylpentane.

Alcane
Homonymie en chimie
Isomérie